PMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmerston North (Nuova Zelanda)
 PMR – acronimo per Professional Mobile Radio o Private Mobile Radio, un sistema di comunicazione con l'uso di ricetrasmettitori per utilizzi professionali, tipicamente civili.
 PMR – persona a mobilità ridotta, secondo la definizione del decreto legislativo 52/2005
PMR – perpendicular magnetic recording, si tratta di una tecnologia utilizzata nei Dischi rigidi